Борис Мительман:
 Мительман, Борис Ильич — советский учёный в области нефтедобычи, гидравлической и бурильной техники.
 Мительман, Борис Яковлевич (1888—1975) — архитектор.